Жоао IV од Португалије (Vila Viçosa, 18. март 1604 - Ribeira Palace, 6. новембар 1656) је био војвода од Брагансе и касније први краљ Португалије из династије Браганса. Био је син војводе Теодосија II и Ане од Веласка и Гирона. Пре доласка на престоље био је познат као војвода од Брагансе, пошто је ту титулу наследио од свога оца. По баби Катарини (која је била унука португалског краља Мануела I и која је учествовала у борби за престо) је наследио права на португалску круну.

Крунисан је за португалског краља две седмице након устанка, 1. децембра 1640. године, којим је свргнут претходни краљ, Филип III (такође шпански краљ као Филип IV). Након тог устанка Португал је поново стекао де фацто независност. Шпански краљ се португалске круне одрекао тек 1668.

Породично стабло 

Рођени 1604.
Умрли 1656.
Краљеви Португалије
Династија Браганса